Aviragnet est un nom de famille français, porté notamment par :
 Élysée Aviragnet (1828-1908), professeur de lettres et de musique d'origine française né à l'Île Maurice et émigré aux États-Unis d'Amérique ;
 Joël Aviragnet (né en 1956), député français.

Homonymie de patronyme